Присцилла:

 Присцилла (Присцилла Бетти; род. 1989) — французская певица и актриса.
 Присцилла — маленький ударный кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Приска
 Приск (значения)
 Катакомбы Присциллы